Miejscowości w USA:
 Capitola – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Santa Cruz
Gminy w USA:
 Capitola (ang. Capitola Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Spink